La gara dei 50 metri stile libero maschili dei Giochi di Atene 2004 si è svolta il 19 e 20 agosto. Gli atleti iscritti alla gara sono stati 86, in rappresentanza di 77 nazioni.

Lo statunitense Gary Hall Jr. ha conquistato il suo secondo oro olimpico consecutivo nella specialità, precedendo in finale Duje Draganja, primo croato a salire su un podio olimpico nel nuoto, e il sudafricano Roland Schoeman.

Calendario
La gara si è svolta in tre turni. I primi sedici classificati delle batterie si sono qualificati per le semifinali e i primi otto delle semifinali hanno raggiunto la finale.

Record 
Prima di questa competizione, il record del mondo e il record olimpico erano i seguenti.

Durante l'evento non è stato migliorato nessun record.

Batterie

Semifinali

Finale

Bibliografia

 Sports-refences.com, Swimming at the 2004 Athina Summer Games: Men's 50 metres Freestyle. URL consultato il 19 aprile 2013.

Nuoto ai Giochi della XXVIII Olimpiade